LA Women’s Tennis Championships 2009 – tenisowy turniej WTA z cyklu LA Women’s Tennis Championships rozgrywany w dniach 1–9 sierpnia 2009 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 700 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009